Mexikó
Perote, város Veracruz államban
Perote, község Veracruz államban

 USA
Perote, város Alabama államban